Good Shepherd bzw. The Good Shepherd (engl. für Guter Hirte) steht für:
Good Shepherd Church
Gut-Hirten-Kirche#Vereinigtes Königreich
Gut-Hirten-Kirche#Vereinigte Staaten
 Good Shepherd (OT) Der gute Hirte (2006), US-amerikanischer Thriller
 The Good Shepherd (2004), kanadischer Thriller
Siehe auch
Der gute Hirte